Харипитиро има више значења:

 Харипитиро (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Харипитиро (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Харипитиро (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику